Финал Кубка Франции по футболу 1950  прошёл в воскресенье 14 мая 1950 года на стадионе  «Ив дю Мануар»   в пригороде Парижа Коломбе. Это был 33-й розыгрыш трофея. В финале встретились клубы «Реймс» из одноимённого города и  парижский  «Расинг».

Путь к финалу

Матч

Ссылки
 Coupe de France results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1950
Франция
События 14 мая
Май 1950 года
Спорт во Франции в 1950 году
ФК «Реймс»
ФК «Расинг» Париж
Спортивные соревнования в Париже